Història militar:
 Front oriental de la Primera Guerra Mundial
 Front oriental de la Segona Guerra Mundial
 Política africana:
 Coalició de grups rebels del Sudan; vegeu «Front Oriental (Sudan)».